Plusieurs souverains se sont appelés  :

Rois 

 Hugues de Lusignan, roi de Chypre (1253-1267)

Princes, ducs 

 , duc de Bourgogne (1102-1143)

Comtes 

 , comte du Maine (950-992)
 , comte  de Nordgau (972-984)
 , comte de Ponthieu (vers 1048-1052)
 , comte de Châlon (jusqu’en 1078)
 , comte de Saint-Pol (1083-1118)
 , comte de Jaffa (1123-1135)
 , comte de Rodez (1159-1208)
 , comte de Metz, d’Eguisheim et de Dagsbourg (1171-1178)
 , comte de Vaudémont (1188-1242)
 , comte de Rethel (1199-1227)
 , comte de Lunéville (1220-1243)
 , comte de Roucy (1382-1395)

Ecclésiastiques 

 , évêque de Verdun (983-984)
 , archevêque de Besançon (1067-1085)
 , évêque de Troyes (1075-1082)
 , évêque de Grenoble (1132-1148)
 , évêque de Gap (1215-1217)
 , évêque de Séez (1228-1240)
 , abbé d’Étival (jusqu’en 1222)
 , abbé de Lagny-sur-Marne

Membres de familles nobles 

 , seigneur de Châteauneuf (1140-1170)
 , seigneur du Gibelet dans les États latins d'Orient (1157-1184)
 , seigneur d'Hébron dans les États latins d'Orient (1136-1149)
 , seigneur de Lusignan (jusqu’en 967)
 , seigneur de Parthenay (1243-1271)
 , seigneur du Puiset et comte de Jaffa (, de 1106 à 1118)

Hugues 02